Николай Васильевич Белихов (1859—1914) — генерал-майор русской императорской армии.

Биография 
Родился  года в семье штабс-капитана, дворянина г. Конотоп Черниговской губернии, Василия Прокофьевича Белихова.

Учился в Нижегородской военной гимназии графа Аракчеева, а затем — в 1-м военном Павловском училище; в службу вступил 11 августа 1876 года. В 1877 году был произведён в юнкера унтер-офицерского звания, а через год выпущен прапорщиком. Был определён в 35-ю артиллерийскую бригаду, с которой участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 гг; подпоручик с 20.12.1879, поручик с 18.12.1880; с 23.11.1888 — штабс-капитан. Был членом бригадного суда. С 25.07.1895 — капитан, с 11.11.1901 — подполковник. В 1901 году окончил Офицерскую артиллерийскую школу. В должности командира батареи участвовал в русско-японской войне; с 1.10.1904 за боевые заслуги — полковник. В 1905 году был награждён Золотым оружием. С конца 1907 года был командиром дивизиона.

За отличие был произведён 31 марта 1911 года в генерал-майоры и назначен командиром 48-й артиллерийской бригады. С 02.04.1913 — командир 10-й артиллерийской бригады.

Умер 26 июля 1914 года в московском военном госпитале имени Петра I от хронического воспаления лёгких.

Награды  
 орден Св. Анны 3-й ст. (1890); 
 Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1904);
 Золотое оружие (1905);
 Св. Владимира 3-й ст. (1908);
 Св. Станислава 1-й ст. (1913).

Семья 
Был женат на Варваре Петровне Микулиной (ум. 1913), с которой познакомился на одном из балов дворянства Рузского уезда, где в 1880 годах находился артиллерийский лагерь, где служил Н. В. Белихов. У них родилось 11 детей (8 дочерей и 3 сыновей, один из которых, Николай, умер во младенчестве).

Примечания

Источники 
 Белихов Николай Васильевич // Список генералам по старшинству: Составлен по 15-е апреля 1914 года. — С. 679
 Белиховы // Родословная книга дворянства Московской губернии / под ред. Л. М. Савёлова. — М.: Изд. Московского дворянства, [1914]. — С. 193.

Выпускники Нижегородского кадетского корпуса
Выпускники Павловского военного училища
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Генерал-майоры (Российская империя)
Умершие от пневмонии
Артиллеристы Российской империи